Göns ist Bestandteil des Namens folgender Orte:

 Ebersgöns, Ortsteil von Butzbach im Wetteraukreis, Hessen
 Kirch-Göns, Ortsteil von Butzbach
 Langgöns, Gemeinde im Landkreis Gießen, Hessen
 Pohl-Göns, Ortsteil von Butzbach

Siehe auch:
 Goens
 Gönsbach